Jméno a příjmení Ján Janík má více nositelů:

 Ján Janík (KSČ) (1924–1991) – československý politik, poslanec Federálního shromáždění za KSČ v 80. letech 20. století
 Ján Janík (senátor) (1872–1951) – slovenský a československý politik, meziválečný senátor za Hlinkovu ľudovou stranu